

Persone 
Sant'Osvaldo di Northumbria –  re di Northumbria e martire
Sant'Oswald di Worcester – vescovo di Worcester e arcivescovo di York

Geografia 
Sant'Osvaldo (Castelrotto) – frazione di Castelrotto
Sant'Osvaldo (Udine) – quartiere di Udine
Passo di Sant'Osvaldo – in provincia di Pordenone

Pagine correlate
Sankt Oswald (disambigua)